Etzen ist der Name folgender Orte:

 Etzen (Gemeinde Groß Gerungs), Ortschaft im Bezirk Zwettl, Niederösterreich
 Etzen (Gemeinde Ruprechtshofen), Ortschaft im Bezirk Melk, Niederösterreich
 Etzen (Amelinghausen), Ortsteil von Amelinghausen, Landkreis Lüneburg, Niedersachsen

Siehe auch:
 Ätzen